Weltin ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Weltin (1940–2016), österreichischer Archivar
 Romuald Weltin (1723–1805), deutscher Abt